Republik och Republiken kan syfta på
 Republik – ett statsskick
ett verk av den antike författaren Platon, se Staten.
Republiken – den största styrande organisationen i hela Star Wars-världen, se Galaktiska republiken
Republiken Frankrike s– en republik i Västeuropa
 Första franska republiken – Frankrikes statsform 1792–1804
 Andra franska republiken – Frankrikes statsform 1848–1852
 Tredje franska republiken – Frankrikes statsform 1870–1940
 Fjärde franska republiken – Frankrikes statsform 1946–1958
 Femte republiken – Frankrikes statsform 1958–
Republiken Polen – en republik i mellersta Europa
Tidningen Re:public –  en svensk kulturtidskrift  2005–
Re: publik – en musikfestival i Stockholm

Se även
Res publica (olika betydelser)